

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Little Rock – capitale dell'Arkansas
Little Rock – città della Contea di Lyon, Iowa
Little Rock – census-designated place della Contea di Beltrami, Minnesota

Musica 
 Little Rock – singolo di Reba McEntire del 1986, dall'album Whoever's in New England
 Little Rock – singolo di Collin Raye del 1994, dall'album Extremes

Altro 
USS Little Rock (CG-4)